Манга JoJo’s Bizarre Adventure была написана и иллюстрирована Хирохико Араки и начала выпускаться в журнале Weekly Shōnen Jump в 1987 году. Первый том манги был выпущен издательством Shueisha 10 августа 1987 года. Манга разделена на части, которые охватывают сюжетные истории разных членов семьи Джостаров и их потомков в разное время. С 2004 года манга стала печататься в журнале Ultra Jump. Последняя часть манги jojolion начала выпускаться 19 мая 2011 года. является второй из самых крупнейших выпусков манги у издательства Shueisha и включает 132 тома. Она уступает лишь манге Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo, которая включает в себя более 200 томов. Это также самая длинная манга в мире, которая до 2012 года не имела аниме-адаптацию. С начала выпуска манги только на территории Японии было продано свыше 70 миллионов копий манги. Манга таким образом занимает шестое место в списке самых продаваемых манг Weekly Shōnen Jump в истории.
В начале 90-х годов компания Viz Media планировала выпустить английскую версию JoJo’s Bizarre Adventure под названием The Strange Adventures of Jojo. Планировалось, что перевод начнётся после полного выпуска манги Baoh, другой работы Хирохико Араки, которая плохо продавалась. В 2002 году снова поднялся вопрос о переводе манги и её выпуска в виде отдельных ежемесячных глав, однако после этого тема была снова закрыта.

Манга JoJo’s Bizarre Adventure начала выпускаться в США в 2005 году, но только третья часть Stardust Crusaders, которая считается наиболее популярной благодаря OVA-сериалу. Сначала тома манги выпускались ежемесячно, но позже выпуски сократились до кварталов. Первый том был выпущен  2005 года, а последний 7 декабря 2010 года. В английской версии манги многие персонажи носят другие имена и на некоторые сцены наложена цензура, в частности автором манги были перерисованы сцены с насилием над животными. Главы манги JoJo’s Bizarre Adventure также выпускались в Италии компанией Star Comics. Во Франции компаниями J’ai Lu и Tonkam, в Тайване компаниями Da Ran Culture Enterprise и Tong Li Publishing и в Малайзии компанией Comics House.

Phantom Blood (1 часть)

Battle Tendency (2 часть)

Stardust Crusaders (3 часть)

Diamond Is Unbreakable (4 часть)

Golden Wind (5 часть)

Stone Ocean (6 часть)

Steel Ball Run (7 часть)

JoJolion (8 часть)

JoJolands (9 часть)

Примечания 

JoJo’s Bizarre Adventure